Wadendorf ist der Name von Ortschaften in Deutschland:

 Wadendorf (Plankenfels), Ortsteil der Gemeinde Plankenfels im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Wadendorf (Zörbig), Ortsteil der Stadt Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt